Верхнее — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верхнее — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Верхнее — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Верхнее — село в Брасовском районе Брянской области.
 Верхнее — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Верхнее — село в Куртамышском районе Курганской области.
 Верхнее — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Украина 
 Верхнее — село в Турковском районе Львовской области.
 Верхнее — село в Лебединском районе Сумской области, упразднено в 2007 году.

См. также 
 Верхний
 Верхнее озеро (значения)
 Верхняя